Aye Diop (Dahra, Senegal, 23 de julho de 2002), é um futebolista senegalês que atua como atacante e seu time atual é o ATSV Stadl-Paura, com sede em Stadl-Paura, na Áustria.

Carreira 
Ele imigrou para a Espanha em 2010. Futebol não era do seu agrado, ele praticava o esporte chinês Kung-fu e encontrou oportunidades esportivas em clubes, começou a jogar futebol como hobby. Ele começou a jogar pelo time do bairro e uma temporada depois foi contratado pelo Real Club Deportivo Espanyol. Mais tarde, ele assinou com o Damm Football Club, onde passou 5 temporadas. Em 2021 assinou pelo clube Silva Sociedad Deportiva. Mais tarde recebeu uma oferta do Clube Desportivo da Corunha, foi campeão juvenil na Espanha. ATSV Stadl-Paura o contratou e ele participou da Copa da Áustria e da Liga Regional da Áustria nas temporadas de 2021-22.

Estatísticas

Clubes

Prêmios individuais 

 artilheiro

 Campeão Espanhol Juvenil

Ligações externas

 

 
 

 </ref> <ref>

 

 

 

Futebolistas da Espanha

Nascidos em 2002